Rancamulya (Gabuswetan), een plaats in Indonesië
Rancamulya (Sumedang Utara), een plaats in Indonesië
Rancamulya (Patokbeusi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing